Die Fußball-Verbandsliga Bremen 1975/76 war die siebenundzwanzigste Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Meister wurden zum fünften Mal die Amateure von Werder Bremen.

Abschlusstabelle 

(M) Meister der Vorsaison
(A) Absteiger aus der Oberliga
(N) Aufsteiger

Aufstieg und Deutsche Amateurmeisterschaft 
In der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord setzte sich die Zweitvertretung von Werder Bremen gegen den ASV Bergedorf 85, den Rendsburger TSV und die Amateure von Hannover 96 durch und stieg so, gemeinsam mit Atlas Delmenhorst in die Oberliga auf.

Bremer Vertreter in der Amateurmeisterschaft war der Oberligist Blumenthaler SV. In der ersten Runde setzten sich die Blumenthaler mit 3:1 und 2:2 gegen den VfB Theley aus dem Saarland durch. Im anschließenden Viertelfinale konnten die Bremer den VfB Oldenburg zwar im Hinspiel mit 1:0 besiegen. Das Rückspiel wurde aber mit 2:5 deutlich verloren, womit der Blumenthaler SV aus dem Wettbewerb schied.

Einzelnachweise 

1975
Fußballsaison 1975/76